Ural heißen folgende geographische und astronomische Objekte:
 Ural, ein Gebirgszug, der als Teil der Grenze zwischen Europa und Asien gilt
 Ural (Fluss), ein Fluss in Russland und Kasachstan
 Ural (Föderationskreis), eine Verwaltungseinheit in Russland
 (14519) Ural, Asteroid des Hauptgürtels
Ortschaften:
 Ural (Krasnojarsk), Siedlung städtischen Typs in der Region Krasnojarsk, Russland
 Ural (Baschkortostan, Busdjak), Dorf in der Republik Baschkortostan, Rajon Busdjak, Russland
 Ural (Baschkortostan, Gafurijski), Dorf in der Republik Baschkortostan, Rajon Gafurijski, Russland
 Ural (Baschkortostan, Janaul), Dorf in der Republik Baschkortostan, Rajon Janaul, Russland
 Ural (Baschkortostan, Karmaskaly), Dorf in der Republik Baschkortostan, Rajon Karmaskaly, Russland
 Ural (Baschkortostan, Kuschnarenkowo), Dorf in der Republik Baschkortostan, Rajon Kuschnarenkowo, Russland
 Ural (Baschkortostan, Utschaly), Dorf in der Republik Baschkortostan, Rajon Utschaly, Russland
 Ural (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan, Russland
 Ural (Orenburg), ländliche Siedlung in der Oblast Orenburg, Russland
 Ural (Tatarstan, Jutasa), Dorf in der Republik Tatarstan, Rajon Jutasa, Russland
 Ural (Tatarstan, Sainsk), Dorf in der Republik Tatarstan, Rajon Sainsk, Russland
 Ural (Tscheljabinsk), ländliche Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk, Russland

Ural heißen außerdem:
 Ural (Name), Personen mit diesem Vor- oder Familiennamen

 eine russische LKW-Marke, siehe Uralski Awtomobilny Sawod 
 eine russische Motorradmarke, siehe Irbitski Motozikletny Sawod 
 Ural Airlines, eine russische Fluggesellschaft
 Ural (Computer), eine sowjetische Computerserie
 Ural (SSW-33), ein Aufklärungsschiff der russischen Marine
 Urals-Öl, mittelschwere Rohölsorte mit hohem Schwefelgehalt
 Spree (Schiff, 1890), unter dem Namen Ural russischer Hilfskreuzer, 1905 versenkt
 eine Kartoffelsorte
 Villa Ural in Dresden